

Sigle 
  Windows Media Video – formato di file per streaming

Codici 
 WMV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madirovalo (Madagascar)